Сульфиты:

 Неорганические сульфиты — соли сернистой кислоты HSO
 Органические сульфиты — эфиры сернистой кислоты общей формулы ROS(O)OR'

См. также 

 Сульфаты
 Сульфиды